Аомыньский этап FIA WTCC — одно из официальных соревнований чемпионата мира среди легковых автомобилей, весь период своего существования проводившееся на городской трассе Guia Circuit в Макао, Китай.

История соревнования 
Само соревнование для кузовной техники официально проводится с 1972 года.

Начиная с первого официального гран-при гонка обрела статус одного из самых престижных стартов мире гонок легковых автомобилей. Среди её победителей были такие известные пилоты как Том Уокиншоу, Джонни Чекотто, Роберто Равалья, Йоахим Винкельхок и Энди Приоль.

Туринговая часть уик-энда также является одной из наиболее популярных частей гран-при.

До WTCC
В разные годы гонка на Guia Circuit входила в календарь различных кузовных чемпионатов. Так в 1994-м гонка входила в календарь Азиатско-тихоокеанского чемпионата среди легковых автомобилей, позже присутствовала в календаре Азиатского чемпионата.

WTCC
В 2004 году организаторы провели пробную гонку для европейского чемпионата среди легковых автомобилей. Опыт оказался удачным и со следующего сезона гонка обрела статус этапа возрождённого чемпионата мира. С 2005 года Гран-при Макао является традиционным этапом-завершением сезона серии. Постепенно расширяющаяся с тех пор азиатская часть календаря серии традиционно собирает множество местных пилотов-частников.

В 2015 году организаторы чемпионата мира предпочли перенести финал сезона в более удобный для европейского телезрителя Катар, лишив Макао статуса этапа своей серии.

Изменения в регламенте 
Техническая часть
За свою историю регламент гонки неоднократно менялся. Первые годы официальной истории гонка проводилась по регламенту европейской Группы 4 и Группы 5, с незначительными местными изменениями.

C 1983 года организаторы приняли для гонки регламент Группы А. В 1991-93 годах на старт также допускалась техника тогдашнего DTM.

В 1994 году регламент был планово изменён на технику Супертуризма.

В 2000-04 организаторы предъявляли к участникам регламент категории Super Production.

В 2004 году, готовясь к приёму этапа возрождающегося WTCC, технический регламент был изменён на класс Super 2000. В дальнейшем, организаторы использовали в качестве регламента этапа регламент чемпионата.

Спортивная часть
Регламент гонки неоднократно менялся, но наиболее устоявшимся форматом является один 30-круговой заезд, по итогам которого и определяется обладатель Большого приза.

С приходом этапа в календарь WTCC регламент гонки был подстроен под регламент чемпионата: стали проводить два 9-круговых заезда с определением отдельного равносильного победителя у каждого из них.

Спонсоры 
С 2004 года спонсором гонки выступает Общество туризма и развлечения Макао (STDM). Глава организации Стенли Хо с этого времени вручает приз победителю заезда.

Победители прошлых лет

Этапы до WTCC

WTCC

Сводная статистика по победителям 
Учтены только «официальные» заезды начиная с 1972 года.

По пилотам

Абсолютный зачёт 

В список включены победители не менее двух гонок.

По гражданству

По конструкторам

Примечания

См. также 

 Guia Circuit
 Гран-при Макао

Ссылки 
 Сайт Гран-при Макао
 Профиль соревнования на сайте WTCC

Макао